Los Callejones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Callejones, Veracruz, ort, Chontla, 
 Los Callejones, Juchitán, ort, 
 Los Callejones, Coyuca de Benítez, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar